Metter steht für:
 Metter (Fluss), ein Nebenfluss der Enz in Baden-Württemberg
 Metter (Georgia), eine Stadt in Georgia

Metter ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Metter (1942–2020), US-amerikanischer Regisseur
 Rudolf Metter (1903–1972), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Meter (Begriffsklärung)